Gute est un toponyme qui peut désigner :
Gute, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Gute, une localité de Suède située dans la commune de Gotland.

Voir aussi 

 Herbert Jacob Gute (1908-1977), peintre américain d'origine allemande